Orde van Verdienste voor Kunst en Wetenschap (Schwarzburg), een in 1912 ingestelde orde voor de vorstendommen Schwarzburg-Sondershausen en Schwarzburg-Rudolstadt 
 Orde van Verdienste voor Kunst en Wetenschap (Saksen-Meiningen), een ridderorde van het voormalige hertogdom Saksen-Meiningen